Río Casares puede referirse a:
Río Casares (Bernesga), afluente del río Bernesga, en la provincia de León (España).
Río Casares (Deva), afluente del río Deva, en Cantabria (España).
Río Casares (Besaya), afluente del río Besaya, en Cantabria (España).